Der Begriff Trockenputz wird im Bauwesen heute überwiegend als alternative Bezeichnung für Bauplatten wie Gipskarton verwendet, die im Trockenbau als Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt werden.

Dies ist missverständlich, da vor der allgemeinen Verbreitung der Trockenbauweise die nass anzurührenden Werktrockenmörtel als Trockenputz bezeichnet wurden. 
 
Beiden Varianten von Trockenputz ist gemeinsam, dass sie als Wand- und Deckenverputz eingesetzt werden, wobei der Werktrockenmörtel mit Wasser angerührt werden muss, während die Bauplatten trocken verschraubt oder verklebt werden.

Einzelnachweise 

Putz nach Material